Эбней () — английская фамилия. Известные носители:

 Эбней, Уильям де Уайвлесли (1843 — 1920) — британский фотограф, химик и астроном
 Эбней, Дон (1923 — 2000) — американский джазовый пианист